

Sigle 
FTTC – Telecomunicazioni, tipo di architettura di rete a banda larga

Codici 
FTTC (Codice IATA = AEH) Aeroporto di Abéché (Ciad)